Naselja u Sloveniji
 Zgornja Pristava (Videm, Slovenija), naselje u općini Videm
 Zgornja Pristava (Slovenske Konjice, Slovenija), naselje u općini Slovenske Konjice